Caspiomyzon är ett släkte av ryggsträngsdjur. Caspiomyzon ingår i familjen nejonögon. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nejonögon
Caspiomyzon